Miasta i lata – powieść Konstantina Fiedina
 Miasta i lata – radziecki film z 1930 roku 
 Miasta i lata – radziecki film z 1973 roku

Strony ujednoznaczniające